Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2012 spelades i månadsskiftet juli/augusti 2012 i London i Storbritannien. Tolv lag med fjorton spelare i varje lag deltog. Fyra lag från respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna. Vinnarna i semifinalerna gick till finalen, medan förlorarna möttes i en bronsmatch.

Frankrike vann turneringen och försvarade därmed sin titel från 2008.

Medaljörer

Deltagande nationer

Seedning
Efter att kvalifikationsturneringarna avslutats tillkännagav IHF seedningen inför lottningen. Lottningen skedde den 30 maj i London. Seedningen innebar att lag från samma urna inte kunde hamna i samma grupp.

Urna 1:    

Urna 2:    

Urna 3:    

Urna 4:    

Urna 5:    

Urna 6:

Spelartrupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Ranking och statistik 

All-Star Team:
 Målvakt: Thierry Omeyer, 
 Vänstersexa: Jonas Källman, 
 Vänsternia: Aron Pálmarsson, 
 Mittnia: Nikola Karabatić, 
 Högernia: Kim Andersson, 
 Högersexa: Ivan Čupić, 
 Mittsexa: Julen Aguinagalde,

Referenser

London 2012, Handboll, Program

Handboll vid olympiska sommarspelen 2012